Langres hace referencia a varios artículos:

En Francia
Meseta de Langres, entidad natural;
Distrito de Langres, en el departamento de Alto Marne;
Langres (Alto Marne), ciudad y comuna en el este del país;

Gastronomía
Langres (queso), de la meseta de Langres.